Список синглов № 1 в США в 1968 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1968 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

История 
 Два сингла группы The Beatles возглавляли хит-парад США в 1968 году: «Hello, Goodbye» и «Hey Jude» (9 недель на № 1). При этом сингл «Hey Jude» стал самым долгоиграющим по времени чарттоппером в истории (его продолжительность 7 минут и 11 секунд).

Список

См. также 
 1968 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1968 года по версии Billboard

Примечания

Литература

Ссылки 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 1968.
 

 

Чарты Billboard 1968 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1968 года